Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 500 метров в рамках зимних Олимпийских игр 2006 года прошли 14 февраля на овале «Линьотто». Медали были разыграны по лучшему суммарному времени двух забегов (до 1998 года на Олимпийских играх медали на этой дистанции разыгрывались в результате только одного забега). Каждая конькобежка в одном забеге стартовала по внешней дорожке, а в другом — по внутренней. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменок из 10 стран. 7 из 9 первых мест заняли азиатские конькобежки.

Олимпийская чемпионка 1998 и 2002 годов и рекордсменка мира на этой дистанции Катриона Лемэй-Доан не выступала, т. к. завершила карьеру.

34-летняя россиянка Светлана Журова выиграла свою первую в карьере олимпийскую награду. Светлана участвовала в Олимпийских играх 1994 года (7-е место на 500 м), 1998 года (9-е место на 500 м) и 2002 года (7-е место на 500 м). После Игр в Солт-Лейк-Сити Светлана прервала свою карьеру для рождения сына (родился в ноябре 2003 года), но затем вернулась в большой спорт и в сезоне 2005/2006 стала одним из лидеров на дистанции 500 м. Основную конкуренцию на олимпийском льду Турина составили Журовой две китаянки — Ван Маньли и Жэнь Хуэй. Жэнь даже выиграла второй забег, опередив Журову на 0,07 сек, но россиянке хватило для победы запаса после первого забега. Золото Журовой стало всего третьим для России в конькобежном спорте на Олимпийских играх и первым с 1994 года, когда чемпионами стали Александр Голубев и Светлана Бажанова. Для Китая две награды стали соответственно 4-й и 5-й в конькобежном спорте на Олимпийских играх за всю историю.

Из первых девяти мест семь остались за азиатскими спортсменками. 16-летняя кореянка Ли Сан Хва, занявшая в Турине пятое место, выиграет золото на этой дистанции на двух следующих Олимпиадах (2010 и 2014).

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games:Women's 500 metres  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2006
2006 год в конькобежном спорте
Конькобежный спорт на Олимпийских играх
Международные соревнования по конькобежному спорту в Италии